Bényei Balázs (1956) állatorvos
 Bényei Balázs (1990) labdarúgó